Josef Groll (1813-1887), een Beiers bierbrouwer
 Coenraad Liebrecht Temminck Groll (1925), een Nederlands architect, architectuurhistoricus, emeritus hoogleraar, restaurator en publicist

Zie ook
Grol (doorverwijspagina)